Монсе () — коммуна во Франции, департамент Верхняя Сона
 Монсе () — коммуна во Франции, департамент Эн

Персоналии
  — чешский историк и правовед, профессор.

См. также 
 Битва при Монсе (1914)

Примечания